Афганская национальная полиция (, ) — правоохранительный орган в Афганистане, подчинённый министерству внутренних дел. Глава — Нур-уль-Хак Улюми.

Численность сотрудников составляла 157 тыс. чел. в 2013 году и увеличилась до 160 тыс. чел. в 2014 году.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полиция